Дали — многозначный термин:
 Да́ли (ед. ч. даль) — удалённое место или видимое глазами далёкое пространство.

Фамилия 
  (1838—1899) — американский драматург, режиссёр, критик, продюсер; видный деятель театра США.
 Дали, Сальвадор (1904—1989) — испанский художник, скульптор и режиссёр, представитель сюрреализма.
 Дали, Кингсли Джеймс (род. 1983) — британский хип-хоп певец, известный под псевдонимом Akala.

Топоним 
 Дали — средневековое царство, существовавшее в 937—1253 годах на территории Южного Китая и, частично, Лаоса, Таиланда и Мьянмы. См. также Монгольское завоевание государства Дали.
 Дали — городской уезд в провинции Юньнань, в древности — столица государств Наньчжао и Дали; см. также Дали-Байский автономный округ.
 Дали — уезд городского округа Вэйнань провинции Шэньси, Китай.
 Дали — деревня в районе Никосия, Кипр.
 Эд-Дали — мухафаза в Йемене.
 Дали — поселение бронзового века в Джунгарском Алатау в Казахстане.

Другое 
 Дали — богиня охоты в грузинской мифологии.
 Дали — череп Homo heidelbergensis или Homo erectus, найденный близ деревни Чифанг в уезде Дали в провинции Шэньси.
 (2919) Дали — астероид из группы главного пояса, который был открыт в 1981 году.

См. также 
 DALI
 
 Далия
 
 Далли